Toponímia: Ernest (Pennsilvània) 
 Miscel·lània:
 Estació d'Ernest Lluch, estació de la xarxa del Trambaix (Barcelona)
 Refugi Ernest Mallafré, refugi de muntanya dins el municipi d'Espot (Pallars Sobirà)
 Stade Ernest-Wallon, estadi de l'equip de rugbi Stade Toulousain
 Biografies:
 Ernest Andrei Friedman (Budapest, 1913 - Thai Binh, Vietnam, 1954), corresponsal gràfic de guerra
 Ernest Ansermet (Vevey, 1883 - 1969), director d'orquestra suís
 Ernest August de Hannover, diversos personatges 
 Ernest August I de Saxònia-Weimar (Weimar, 1688 - Eisenach 1748), noble alemany
 Ernest August II de Saxònia-Weimar-Eisenach (Weimar, 1737 - 1758), noble alemany
 Ernest d'Àustria (Viena, Sacre Imperi Romanogermànic, 1553 - Brussel·les, Països Baixos espanyols, 1595), Arxiduc d'Àustria 
 Ernest Benach i Pascual (Reus, 1959), polític català, militant d'ERC
 Ernest de Baviera (Munic, 1554 - Arnsberg, 1612)
 Ernest Belfort Bax (Leamington, 1854 - Londres, 1926), escriptor, periodista i filòsof socialista britànic
 Ernest Benito i Serra (les Franqueses del Vallès, 1951), mestre i polític català
 Ernest Bloch (Ginebra, 1880 - Portland, Oregon, 1959), compositor nord-americà d'origen suís
 Ernest Cervera i Astor (Barcelona, 1896 - 1972), pedagog i compositor 
 Ernest Chambers (Hackney, Londres, 1907 - Worthing, West Sussex, 1985), ciclista anglès
 Ernest Chausson, compositor francès de la segona meitat del 
 Ernest Corominas i Vigneaux (Barcelona, 1913 - Lió, 1992), matemàtic català
 Ernest R. Davidson (1936, Terre Haute, Indiana), químic estatunidenc
 Ernest Delamont (Prada de Conflent, 1830 - Bordeus, 1881), historiador francès
 Ernest Descals i Pujol (Manresa, 1956), pintor i aquarel·l·lista 
 Ernest Dethorey i Camps (Barcelona, 1901 - Estocolm, 1992), periodista català 
 Ernest Farrés i Junyent (Igualada, 1967), poeta i periodista català
 Ernest Fenollosa Alcaide (la Vall d'Uixó, 1917 - 1986), mestre i polític valencià 
 Ernest Frederic de Saxònia-Coburg-Saalfeld (Saalfeld, 1724 - Coburg, 1800), noble alemany
 Ernest Frederic I de Saxònia-Hildburghausen (1681, Gotha - Hildburghausen, 1724), noble anglès
 Ernest Frederic III de Saxònia-Hildburghausen (Königsberg, 1727 - Seidingstadt, 1780), noble alemany
 Ernest García i García (Alacant, 1948), sociòleg valencià 
 Ernest Gellner (París, 1925 - Praga, 1995), antropòleg jueu
 Ernest Giralt i Lledó, químic català
 Ernest Guiraud (Nova Orleans, 1837 - París, 1892), compositor francès
 Ernest Heinkel
 Ernest Johnson (Putney, Londres, 1912 – Kingsbridge, Devon, 1997), ciclista en pista anglès
 Ernest Joyce, tripulant de l'expedició Endurance
 Ernest I de Hohenlohe-Langenburg (1794 - 1860), noble alemany
 Ernest King (1878 - 1956), Comandant en Cap de la Marina dels EUA
 Ernest Lawrence (Canton, Dakota del Sud, 1901 - Palo Alto, 1958), físic estatunidenc
 Ernest Legouvé (París, 1807 - 1903), poeta, moralista, crític i dramaturg francès 
 Ernest Lluch i Martín (Vilassar de Mar, 1937 – Barcelona, 2000), economista i polític espanyol
 Ernest-Lucien Juin (París, 1872 - 1962), anarquista francès
 Ernest Lluís I de Saxònia-Meiningen (castell de Friedenstein, Gotha, 1672 - Meiningen, 1724), de Saxònia-Meiningen 
 Ernest Lluís de Hessen-Darmstadt (Friedenstein, 1667 - Einhausen, 1739), noble alemany
 Ernest Lluís IV de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 1868 - 1937), gran duc sobirà de Hessen i del Rin
 Ernest Mandel (Frankfurt del Main 1923 - Brussel·les, 1995), economista i polític belga 
 Ernest Maragall, diversos personatges
 Ernest Marsden (Lancashire, 1889 - Wellington, 1970), físic britànic
 Ernest Miller Hemingway (Oak Park, 1899 - Ketchum, 1961), escriptor estatunidenc
 Ernest Mills (1913), ciclista anglès
 Ernest Mottard (Hollogne-aux-Pierres, 1902 - Hollogne-aux-Pierres, 1949), ciclista belga
 Ernest Nagel (Praga, 1901 - 1985), filòsof estatunidenc d'origen txec 
 Ernest de Neresheim, sant llegendari
 Ernest Orts (Castelló de la Plana, 1978), saxofonista i compositor
 Ernest Page (1888 - 1969), advocat i polític italià 
 Ernest Payne (Worcester, 1884 - 1961), ciclista anglès
 Ernest Paul (Villotte-sur-Ource, 1881 - Saint-Gatien-des-Bois, 1964), ciclista francès
 Ernest Picard (París, 1821 - 1877), advocat i polític francès
 Ernest Ranglin (1932, Manchester Jamaica), guitarrista i compositor jamaicà
 Ernest Renan (Landreger, Costes del Nord, 1823 - París, 1892), escriptor, filòsof i historiador francès d'origen bretó
 Ernest Renshaw (Leamington Spa, 1861 - Waltham St Lawrence, 1899), jugador de tennis britànic
 Ernest Rutherford (Brightwater, 1871 - Cambridge, Anglaterra, 1937), físic i químic neozelandès
 Ernest I de Saxònia-Coburg Gotha (Coburg, 1784 - Gotha, 1834), Duc de Saxònia-Coburg-Saalfeld
 Ernest I de Saxònia-Altenburg (Hildburghausen, Turíngia, 1826 - Altenburg, 1908), Duc de Saxònia-Altenburg (1853 - 1908)
 Ernest II de Saxònia-Gotha-Altenburg (Gotha, 1745 - 1804), noble alemany
 Ernest II de Saxònia-Altenburg (Altemburg, Turíngia, 1871 - Castell de Fröhliche Wiederkunft, 1955)
 Ernest III de Saxònia-Hildburghausen (Gotha, 1655 - Hildburghausen, 1715), noble alemany
 Ernest Schelling (Belvidere, 1876 - 1939), compositor i pianista estatunidenc
 Ernest B. Schoedsack (Council Bluffs, 1893 - Los Angeles, 1979), director, productor i director de fotografia estatunidenc
 Ernest Shackleton (1874 - 1922), explorador britànic
 Ernest Solvay (1838, Rebecq-Rognon - Ixelles), químic industrial belga
 Ernest Sterckx (Westerlo, 1922 - Lovaina, 1975), ciclista belga
 Ernest Ventós i Casadevall (Barcelona, 1894 - 1933), pintor paisatgista i polític català
 Ernest von Dohnányi (Pozony, Àustria-Hongria, 1877 – Nova York, 1960), pianista i compositor hongarès 
 Ernest Waldeck-Rousseau (Nantes, 1846 - 1904), polític, advocat i estadista francès, 67è primer ministre de França
 Ernest Walton (Dungarvan, Irlanda, 1903 - Belfast, Irlanda del Nord, 1995), físic i professor universitari
 Ernest Xancó i Creixell (Barcelona, 1917 - Sant Cugat del Vallès, 1993), violoncel·lista, compositor i director d'orquestra
 Ernest de Zwiefalten (? - 1148), sant i abat de l'abadia de Zwiefalten (Suàbia, Alemanya, Baden-Württemberg) 
 Noms compostos:
 Alexander Ernest Fesca, (Karlsruhe, 1820 – Brunswick, 1849), pianista i compositor alemany 
 André Ernest Modeste Grétry (Lieja, 1741 – Montmorency, França)
 Frederik Ernest Fesca (Magdeburg, 1789 – Ems, 1826), violinista i compositor alemany
 Guillem Ernest I de Saxònia-Weimar-Eisenach (Weimar, 1876 - Heinrichau, Silèsia, 1923), gran duc sobirà de Saxònia-Weimar
 Ian Gilmore Ernest Green (Toronto, 1912 - Cuernavaca, Mèxic, 1988), compositor, director, arranjador i pianista de Jazz 
 Jesús Ernest Martínez Ferrando (València, 1891 — València, 1965), escriptor i historiador valencià 
 Joan Ernest de Nassau-Weilburg (Weilburg, Hessen, 1664 - Heidelberg, 1719), noble alemany
 Joan Ernest III de Saxònia-Weimar (Weimar 1664 - 1707), noble alemany
 Joan Ernest IV de Saxònia-Coburg-Saalfeld (Gotha, - Saalfeld, 1729), noble alemany 
 John Ernest Walker (Halifax, 1941), químic anglès guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1997
 Norman Ernest Borlaug (Cresco, 1914 - Dallas, 2009), enginyer agrònom estatunidenc